Ritorna l'amore (Made for Each Other) – film del 1939 diretto da John Cromwell
Terapia di gruppo (Made for Each Other) – film del 1971 diretto da Robert B. Bean
Made for Each Other – film del 2009 diretto da Daryl Goldberg